Iker Muniain Goñi (Pamplona, 19. prosinca 1992.), španjolski je nogometaš, koji trenutačno nastupa za Athletic Bilbao. Igra na poziciji lijevog krila. Također povremeno nastupa i za španjolsku nogometnu reprezentaciju.

Trofeji

Klub 
Athletic Bilbao
 Španjolski superkup (1): 2015.

Reprezentacija 
 Španjolska do 21
 EURO do 21 (2): 2011., 2013.

Vanjske poveznice 
Profil na Athleticovoj web stranici
Profil na Transfermarktu
Profil na Soccerwayu

Baskijski nogometaši
Španjolski nogometaši
Nogometaši Athletic Bilbaoa
Aktivni nogometaši